Synonema är ett släkte av rundmaskar. Synonema ingår i familjen Aponchiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Synonema